Guðrúnarkviða est le titre de trois poèmes épiques de l’Edda poétique. Comme l'indique leur titre (« lai de Guðrún » en vieux norrois), ils ont tous pour personnage principal Guðrún.

 Guðrúnarkviða I (27 strophes) décrit la réaction de Guðrún devant le corps de son époux Sigurd.
 Guðrúnarkviða II (44 strophes) résume sa vie : le meurtre de Sigurd, fomenté par ses frères, son départ et son remariage forcé avec Atli, le roi des Huns.
 Guðrúnarkviða III (11 strophes) la voit se défendre face à une accusation d'adultère.